— вид двудольных растений рода  семейства . Под текущим таксономическим названием растение было описано немецким ботаником Петером Гребнером в 1918 году.

Распространение, описание 
Эндемик Болгарии. Произрастает в трещинах скал, на осыпях, бедных и дренированных почвах.

Полукустарниковое либо стелющееся растение размером 5—10 см. Соцветие — сложный зонтик с 1—8 белыми цветками. Лепестки 3—5 мм длиной, чашелистики яйцевидно-ланцетные, с 5—9 прожилками. Цветёт летом.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Alsine bulgarica Velen., 1890
 Minuartia recurva subsp. bulgarica (Velen.) Stoj. & Stef.

Примечания 

Флора Европы
Эндемики Болгарии
Гвоздичные